

Geografia
 O'Connor – sobborgo di Perth, Australia Occidentale, Australia
 O'Connor – sobborgo di Canberra, O'Connor, Australia
 O'Connor – città nella provincia di Ontario, Canada
 O'Connor – area non incorporata nella Contea di Greeley, Nebraska, Stati Uniti d'America
 Port O'Connor – census-designated place degli Stati Uniti d'America della contea di Calhoun 
 Divisione di O'Connor – divisione elettorale australiana
 Provincia di Burdet O'Connor – provincia del dipartimento di Tarija nella Bolivia meridionale
 Isola O'Connor – isola dell'Antartide

Persone

 Ayn Rand O'Connor (1905-1982) – scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense 
 Donald O'Connor (1925-2003) – attore, ballerino e cantante statunitense
 Flannery O'Connor (1925-1964) – scrittrice statunitense
 Renée O'Connor (1971) – attrice statunitense
 Sinéad O'Connor (1966) – cantautrice irlandese

Altro
 O'Connor – famiglia reale irlandese
 O'Connor Park – impianto sportivo di Tullamore, Irlanda

Pagine correlate 
 Kathleen O'Connor